

Річне — село, Бородуліхинський район, Абайська область
 Річне — село, Єсільський район, Акмолинська область
 Річне — село, Сандиктауський район, Акмолинська область
 Річне — село, Узункольський район, Костанайська область

Річне — село, Леб'яжівський округ, Курганська область

Річне — село, Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський район
 Річне — село, Автономна Республіка Крим, Совєтський район
 Річне — селище, Запорізька область, Запорізький район